Весёлковые () — семейство грибов-гастеромицетов, входящее в порядок  класса Агарикомицеты.

Описание 

Плодовые тела гастероидные, в начале развития подземные, шаровидные до широкоэллипсоидных, внутри желеобразные. При дальнейшем развитии перидий (оболочка) плодового тела разрывается, из него выходит полая губчатая ножка — рецептакул, на верхушке несущий шляпку, с верхней стороны покрытую слизистой массой со спорами, либо лишённый шляпки и в верхней части покрытый споровой массой. У некоторых видов от шляпки отходит сетчатый индузий, напоминающий частное покрывало.

Споры эллипсоидные, гладкостенные, бесцветные или светло-коричневатые. Гифальная система мономитическая, гифы желатинизированные, с пряжками. Базидии мелкие, недолговечные.

Многие виды съедобны в молодом возрасте (до выхода рецептакула из перидия).

Систематика

Роды 
 
 
 
 ~=

Литература 
 
 

Семейства грибов
Весёлковые